Stjepan Lacković ist der Name folgender Personen:
* Stjepan I. Lacković († 1353), Ban von Kroatien, Slawonien und Dalmatien aus dem Hause Lacković
 Stjepan II. Lacković (vor 1354–1397), Ban von Kroatien und Dalmatien aus dem Hause Lacković